Ferdinand van Portugal (1402-1443), Portugees militair en rooms-katholiek zalige
 Ferdinand I van Portugal (1345-1383), koning van Portugal
 Ferdinand II van Portugal (1816-1885), koning van Portugal
 Ferdinand Maria van Portugal, Portugese prins
 Ferrand van Portugal (1188-1233), ook Ferdinand van Vlaanderen of Ferdinand van Portugal, graaf-gemaal van Vlaanderen